Laguerre ist der Name folgender Personen:

 Edmond Laguerre (1834–1886), französischer Mathematiker
 John Laguerre (1688–1748), englischer Historienmaler, Kupferstecher und Sänger
 Louis Laguerre (1663–1721), französischer Maler, Vater von John Laguerre

Siehe auch:
 (26357) Laguerre, Asteroid des Hauptgürtels
 Laguerre-Polynome, Lösungen der laguerreschen Differentialgleichung